Miletić ist der Familienname folgender Personen:

 Marinko Miletić (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Mijo Miletić (* 1998), bosnischer Fußballspieler
 Nemanja Miletić (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Zdenko Miletić (* 1968), kroatischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer